Un séquenceur est un dispositif qui produit ou analyse une séquence. Il peut s'agir :
d'un séquenceur musical (un appareil pour jouer de la musique) ;
d'un séquenceur de gènes (un appareil pour le séquençage de l'ADN) ;
d'un séquenceur pneumatique (un composant permettant le fonctionnement automatique d'une machine) ;
d'un séquenceur de protéines (un appareil servant à lire la séquence d'une protéine) ;
d'un séquenceur ou unité de contrôle dans un système logique, en particulier dans un processeur.

Voir aussi
 Sequencer (un album de musique de 1996 du groupe Covenant)